Nipponia bezeichnet:

 wissenschaftlicher Gattungsname des Nipponibis
 einen Asteroiden, siehe (727) Nipponia
 eine japanische Kulturzeitschrift für Ausländer, siehe Nipponia (Zeitschrift)
 ein in Japan gegründeter Motorrollerhersteller, siehe Nipponia (Roller)